Buys ballot peut faire référence à :
 Christoph Hendrik Diederik Buys Ballot, physicien et météorologue ;
 Buys-Ballot, un cratère lunaire nommé en l'honneur du précédent.